Прва лига Шпаније у фудбалу 1930/31 је трећа сезона овог такмичења. Првенство је трајало од 7. децембра 1930. до 5. априла 1931. године. Систем такмичења је био исти као и у претходној сезони. Послењепласирани клуб не разиграва за опстанак са првопласираним из Друге лиге, већ одмах испада из лиге за следећу сезону.

Састав лиге 
У сезони 1930/31 лига је имала 10 клубова као и у ранијим сезонама. Последњи из прошле сезоне Атлетико Мадрид је прешао у Другу лигу, заменио је првак Друге лиге Депортиво Алавес.
{|
|
 Arenas Club de Getxo 
 Атлетик Билбао
 Барселона 
 Депортиво Алавес 
 '''Еспањол 
|
<ol start="6">
'''Европа  
'''Расинг Сантандер 
'''Реал Мадрид  
'''Реал Сосиједад
'Реал Унион </li>
|}

 Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

</center>

 Табела 

 Листа стрелаца 

 Победничка екипа Атлетик Билбаа 

Bata, Gregorio Blasco Sánchez, José Maria Castellanos, Chirri, Juan Garizarrueta, Guillermo Gorostiza, José Iraragorri, Ramón de la Fuente, José Muguerza, Roberto Echevarría Arruli, Luis María de Uribe, Juan UrquizuТренер'': Frederick Pentland

Прва лига Шпаније у фудбалу
Фудбал у 1930.
Фудбал у 1931.